H8 ou H08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de l’United States Navy.

Informatique 
 Hitachi H8, une famille de microprocesseurs.

Médecine 
 H8, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Transports 
Aviation
 .

Route
  Route principale suisse 8 reliant Saint-Gall à Brunnen.

Train
  Ligne H8 du Train suburbain de Budapest en Hongrie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres